Тарбагатайское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края Российской Федерации. До 30 декабря 2019 года являлось городским поселением.

Административный центр — село (в 1958—2019 годах — посёлок городского типа) Тарбагатай.

История 
Статус и границы городского поселения установлены Законом Читинской области от 19 мая 2004 года «Об установлении границ, наименований вновь образованных муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения в Читинской области».

Закон Забайкальского края от 25 декабря 2013 года № 922-ЗЗК «О преобразовании и создании некоторых населенных пунктов Забайкальского края»:

Распоряжением Правительства России от 13 мая 2015 года № 860-Р селу Нижний Тарбагатай присвоено название.

Население

Состав городского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Петровск-Забайкальского района
Сельские поселения Забайкальского края
Упразднённые городские поселения Забайкальского края
Городские поселения, упразднённые в 2019 году